Kiranur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Ulundurpet, ort, Tamil Nadu, Villupuram, 
 Kīranūr (ort i Indien, Dindigul), Tamil Nadu, 
 Kīranūr (ort i Indien, Pudukkottai), Tamil Nadu, 

Robotskapade Indienförgreningar